Фрам — судно, яке використовували для своїх експедицій Фрітьоф Нансен, Оттон Свердруп та Руал Амундсен.
 Фрам (футбольний клуб) — футбольний клуб із Рейк'явіка.
 Музей Фрама — музей в Осло
 Фрам (кратер)